Кры́тый метромо́ст — терминология, относящаяся к закрытым куполом полуподземным или наземным участкам перегонных тоннелей в метрополитенах, но подразумевающая сразу три типа данных конструкций: 
 полноценные «крытые» метромосты, проложенные сродни открытым на собственных конструкциях, но отличающиеся от них помещением путей под купол, состоящий из железных или железобетонных конструкций, и, в некоторых случаях, присыпанный землёй;
 метроколлекторы, являющиеся полуподземным пересечением перегонными тоннелями какого-либо подземного объекта (чаще река или водоём в собственном коллекторе), в коем случае укрепляются лишь несущие конструкции путей, очевидных подпорок метроколлектор не имеет и с поверхности напоминает очертания ровной плиты, иногда с незначительной возвышенностью;
 насыпи, представляющие собой видоизменение изначального ландшафта с частичным погружением пересекаемого объекта под землю, пути над которым также помещены в тюбинги и покрыты землёй, но расположены выше нулевого уровня поверхности чаще всего из-за сложных геологических условий (например, заболоченная местность).

Изнутри крытые метромосты часто не отличаются от обычного тоннеля и незаметны для пассажиров. С внешней стороны такие конструкции часто присыпают землёй, поэтому снаружи определить метромост можно только по заметной вибрации и шуму.

Крытые метромосты и метроколлекторы в Москве 

 Перегоны «Университет» — «Проспект Вернадского» и «Выхино» — «Лермонтовский проспект» представляют собой укреплённые тюбинго-чугунные переправы над заболоченной местностью (в последнем случае «болото» создано случайно в момент прорыва плывуна при создании межтоннельной сбойки). Коллекторов нет.
 Медведковский метромост. Сооружён в 1978 году на перегоне «Бабушкинская» — «Медведково» Калужско-Рижской линии над рекой Яузой. Является первым и одним из двух полноценных крытых метромостов в Москве, имеющим просвет над открытой рекой и пешеходные проходы вдоль её берегов.
Депо «Лихоборы». Соединительные ветви к депо и вытяжные тупики проходят по четырехпутному двухпролетному метромосту через реку Лихоборку. Два средних пути соединительной ветки накрыты металлическим коробом, тупики открыты.
 Черкизово. Сооружён в 1990 году на перегоне «Преображенская площадь» — «Черкизовская» Сокольнической линии над рекой Сосенкой (в коллекторе) у Черкизовского пруда.
 Владыкино. Сооружён в 1991 году на перегоне «Владыкино» — «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии над рекой Лихоборкой (в коллекторе).
 Люблино. Сооружён в 1996 году на перегоне «Волжская» — «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии над рекой Пономаркой (в коллекторе) и осушенной частью Люблинского пруда (насыпь).
 Северное Бутово. Сооружён в середине 1990-х на перегоне «Аннино» — «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии над рекой Битцей, между Большим и Малым Качаловскими прудами. Движение поездов началось 26 декабря 2002 года. Аналогичная переправа существует и у путей Бутовской линии, продлённой до станции «Лесопарковая» в феврале 2014 года. В обоих местах речка протекает в коллекторе ниже уровня тоннелей.

Крытый метромост в Киеве 

Единственным крытым метромостом в Киеве является Гаванский путепровод, по которому проходит тоннель Святошинско-Броварской линии между станциями «Берестейская» и «Нивки».

Крытый метромост в Харькове 

Это единственный метромост Харьковского метрополитена.  Расположен между станциями «Киевская» и «Академика Барабашова» Салтовской линии.

Крытый метромост в Минске 
На перегоне между станциями Пролетарская и Тракторный завод есть единственный в Минске засыпанный землёй метроколлектор через Слепянскую водную систему.

Ссылки 

 Медведковский метромост (Москва) на wikimapia
 Волжский метромост (Москва) на wikimapia

Типы станций метрополитена